La Pro Basketball League 2017-2018, nota anche come EuroMillions Basketball League 2017-2018, è stata la 91ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Regular season

Playoff

Tabellone

Formazione vincitrice

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018